Az év magyar vitorlázója címet 1970 óta ítéli oda a Magyar Vitorlás Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Berecz Zsombor (8) valamint Érdi Mária (7) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 865. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 

2009
Berecz Zsombor és Péch Fanni lett az Év Vitorlázója 2010-ben!
Göran Petersson volt a vitorlásbál vendége
Vitorlázás: Budapesten az ISAF elnöke
Kiosztották az év vitorlázója díjakat

Díjazott magyar sportolók